Janus je lahko:

 Janus, bog vrat in prehodov v rimski mitologiji
 Janus, priimek več znanih ljudi